Il termine pace di Praga può riferirsi a vari trattati siglati a Praga come:

 la pace di Praga del 1635, siglata durante la guerra dei trent'anni;
 il trattato di Praga del 1866, siglato fra Prussia e Impero d'Austria dopo la guerra austro-prussiana;
 il trattato di Praga, siglato nel 1973 nell'ambito dell'Ostpolitik.